Aérotrain peut désigner :
 Aérotrain, en France, un véhicule expérimental glissant sur coussin d'air à grande vitesse, construit dans les années 1960 par Jean Bertin ;
 Aérotrain, une marque utilisée comme nom en France, la marque ayant été déposée par la société Bertin Technologies le  et renouvelée en 1997 puis en 2007 ;
 Aerotrain, aux États-Unis, un train expérimental à traction Diesel produit par General Motors dans les années 1950 ;
 AeroTrain, aux États-Unis, un train de la société Abe ;
 Zero-emission aerotrain, un projet de l'Université du Tōhoku.

Références